Az Allsvenskan 1941-42-es szezonja volt a bajnokság tizennyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag